Als Europameisterschaft 1967 oder EM 1967 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1967 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1967 in Belgien
 Basketball-Europameisterschaft 1967 in Helsinki und Tampere (Frankreich)
 Dreiband-Europameisterschaft 1967 in Angoulême (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1967 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1967 in Wien (Österreich)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1967 in Ljubljana (Jugoslawien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1967 in Lahti (Finnland)
 Formel-2-Europameisterschaft 1967
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1967 in Rom (Italien)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 1967 in Duisburg (Deutschland)
 Karate-Europameisterschaft 1967 in London (Großbritannien)
 Ringer-Europameisterschaften 1967 in Minsk (UdSSR) und Istanbul (Türkei)
 Ruder-Europameisterschaften 1967 in Vichy (Frankreich)
 Turn-Europameisterschaften 1967 (Frauen) in Amsterdam (Niederlande)
 Turn-Europameisterschaften 1967 (Männer) in Tampere (Finnland)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1967 in Izmir, Ankara, Istanbul und Adana (Türkei)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1967 in Izmir, Ankara, Istanbul und Adana (Türkei)

!Europameisterschaft
1967